Go fast, technique utilisée par les trafiquants pour importer des produits stupéfiants ou de contrebande;
Go fast, puissante embarcation à moteur utilisée pour le transport de produits stupéfiants ou de contrebande ;
Go Fast, un film français d'Olivier Van Hoofstadt sorti en 2008;
GoFast, groupe d'entreprises spécialisé dans le transport de fret aérien, maritime et logistique.